Le Nain peut désigner :
 les trois frères Antoine, Louis et Mathieu Le Nain, peintres français du début du  ;
 Le Nain, opéra en un acte d'Alexander von Zemlinsky (1922) ;
 Le Nain, film réalisé par Louis Feuillade (1912) ;
 Le Nain, téléfilm réalisé par Pierre Badel (1961) ;
 Le Nain, recueil de nouvelles de Marcel Aymé ;
 Le Nain, nouvelle de Marcel Aymé.

Voir aussi 
 
 Louis-Sébastien Le Nain de Tillemont, prêtre catholique français du  ;
 Le Nain ou, selon les éditions, Le Nain noir ou Le Nain mystérieux, roman de Walter Scott (1816) ;
 Le Nain rouge, série de bandes dessinées.